Žabnica (gmina Brezovica)
 Žabnica (gmina Kranj)